Bateau ivre peut se référer à :
 Bateau ivre, cabaret parisien tenu par le chansonnier auteur-compositeur-interprète, romancier et peintre Pol Serge Kakon
 Éditions Le Bateau ivre éditeur à Toulon
Position du bateau ivre, position sexuelle
Le Bateau Ivre, salle de spectacle coopérative à Tours

Œuvres  

 Le Bateau ivre, poème écrit par Arthur Rimbaud en 1871 ;
 Le Bateau ivre (Twelve Miles Out), film américain de Jack Conway sorti en 1927 ;
 Bateau ivre, chanson produite par Foda C, chanteur au sein de Columbine (groupe).

Références